Název kopřivák může znamenat:
 Kopřivák (potok)
 kopřivák (rostlina)
 staročeské označení pro levobočka